

Geografia

Italia
 Santa Giuliana – frazione di San Damiano al Colle in provincia di Pavia
 Santa Giuliana – frazione di Levico Terme in provincia di Trento

Santi
 Santa Giuliana di Cornillon o di Liegi, 5 aprile 
 Santa Giuliana di Nicomedia, vergine e martire, 16 febbraio 
 Santa Giuliana Falconieri, vergine, 19 giugno

Sport
 Stadio Santa Giuliana, impianto sportivo di Perugia